Philip Stanhope cavaleiro da guerra civil inglesa
 Philip Stanhope, 1º Conde de Chesterfield
 Philip Stanhope, 2º Conde de Chesterfield
 Philip Stanhope, 3º Conde de Chesterfield
 Philip Dormer Stanhope, 4º Conde de Chesterfield
 Philip Stanhope, filho ilegítimo do 4º Conde de Chesterfield
 Philip Henry Stanhope, 4º Conde de Stanhope
 Philip Stanhope, 5º Conde de Stanhope historiador

Desambiguação